En skistav er håndholdt udstyr som bruges sammen med ski til skiløb. Skiløberen har to af disse stave som bidrager til fremdriften og giver støtte ved løb ned ad bakke. Skistaven har nederst en ring eller skive, som skal hindre eller begrænse staven i at trænge ned i sneen. Helt nederst er en spids som giver fæste i sneen. Øverst har staven et håndtag og en håndrem som skal give et godt greb. I langrend bruges noget længere stave til fristil end til klassisk stil.

Tidligere var hoveddelen af skistaven lavet af bambus, specielt egnet var en hård type bambus fra Tonkin. Nu bruges syntetiske materialer som glasfiber eller karbonfiber eller letmetal som aluminium.

Se også 

Gåstav

Kilder

Litteratur

Skiudstyr